Valcepina ist der Familienname folgender Personen:

 Arianna Valcepina (* 1994), italienische Shorttrackerin
 Martina Valcepina (* 1992), italienische Shorttrackerin